Титовщинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Демидовском районе Смоленской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Титовщина.

География 
 Расположение: южная часть Демидовского района
 Граничит:
 на севере — с Бородинским сельским поселением
 на северо-востоке — с Карцевским сельским поселением
 на востоке — с Демидовским городским поселением
 на юго-востоке — с Пересудовским сельским поселением
 на юге — со Смоленским районом
 на юго-западе — с Жичицким сельским поселением
 на западе — с Дубровским сельским поселением
 на северо-западе — Полуяновским сельским поселением

 Крупные реки: Каспля, Черебесна.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Смоленск — Невель

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.

Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года в Титовщинское сельское поселение были включены все населённые пункты семи упразднённых сельских поселений: Бородинского, Дубровского, Жичицкого, Закрутского, Пересудовского, Полуяновского и Шаповского.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 94 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Демидовского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области